La Coppa Davis 2011 è la 100ª edizione del più importante torneo fra squadre nazionali di tennis maschile. Sedici squadre prendono parte al Gruppo Mondiale e più di cento ai gruppi zonali.

Gruppo Mondiale

Squadre partecipanti 

Teste di serie:

 
 
 
 

<li>

Tabellone

La partita Argentina-Kazakistan si è giocata dal 7-9 luglio anziché dall'8-10 luglio

Turno di qualificazione al Gruppo Mondiale

Partecipano agli spareggi le 8 squadre perdenti il primo turno del Gruppo Mondiale e le 8 promosse dal Gruppo I delle tre divisioni zonali (Americhe, Asia/Oceania, Europa/Africa).

Il sorteggio degli incontri per gli spareggi si è svolto mercoledì 13 luglio 2011.

Repubblica Ceca, Russia, Canada, Croazia, Italia, Giappone, Austria e Svizzera al Gruppo Mondiale 2012.
Romania, Brasile, Israele, Sudafrica, Cile, India, Belgio e Australia ai gruppi zonali 2012.

Zona Americana

Gruppo I

Teste di Serie:
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo II

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo III

Gruppo IV

Zona Asia/Oceania

Gruppo I

Teste di Serie:
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo II

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre:
 
 
  Comunità del Pacifico

Tabellone

Gruppo III

Gruppo IV

Zona Euro-Africana

Gruppo I

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

L'incontro Israele-Polonia è stato giocato dal 4 al 6 marzo.

Gruppo II

Teste di Serie:
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre:

Tabellone

Gruppo III Europa

Gruppo III Africa

Altri progetti

Collegamenti esterni